Yeager (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten
 Chuck Yeager (1923–2020), Amerikaans vliegenier en generaal